Сигізмунд I Люксембург (*15 лютого 1368 — 9 грудня 1437) — король Угорщини , Чехії, імператор Священної Римської імперії, останній представник династії Люксембургів.
 Сигізмунд I Старий (*1 січня 1467 — 1 квітня 1548) — король польський і великий князь литовський, титулярний Король Русі з династії Ягеллонів
 Сигізмунд I Кейстутович, (близько 1365 — 20 березня 1440) — Великий князь Литовський (1432–40). Князь Стародубський, Можайський (з 1383 р.). Наймолодший із синів Кейстута Ґедиміновича, брат Вітовта Великого.